Toftrees puede referirse a:

 Toftrees (Norfolk), Inglaterra
 Toftrees (Pensilvania), Estados Unidos